Ruedo ibérico puede referirse:
a Ruedo ibérico, un programa de televisión.
al grupo de artistas plásticos españoles Ruedo ibérico.
a la editorial Ruedo Ibérico.